То́ррес-де-Беррелье́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 54,03 км². Население — 1496 человек (на 2010 год). Расстояние — 20 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы